Farer – mieszkaniec Wysp Owczych
 Holocentrus (syn.: Farer) – rodzaj ryb z rodziny hajdukowatych